Robert Rolfe ist der Name folgender Personen:

* Robert Rolfe, 1. Baron Cranworth (1790–1868), britischer Jurist, Politiker und Lordkanzler
 Robert Allen Rolfe (1855–1921), britischer Botaniker